Ангейра () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Мартіню-де-Ангейра — парафія.